Singa peut faire référence à :
 Singa, un genre d'araignées ;
 Singa ou Sringa, un instrument de musique indien ;
 Singa, une localité de la République démocratique du Congo ;
 Singa, une localité du Népal ;
 Singa, une association française.

Homonymie de localités